Ventura (Californië), een stad in de Amerikaanse staat Californië
Ventura (Iowa), een plaatsje in Iowa
Ventura (schip, 2008), een cruiseschip
Lockheed Ventura, een bommenwerper en verkenningsvliegtuig

Zie ook
Giampiero Ventura, Italiaans voetbaltrainer
Lino Ventura, Italiaans filmacteur